Slaget ved Lissa har flere betydninger:

 Slaget ved Lissa (1811)
 Slaget ved Lissa (1866)